Никола́й Ушако́в:
 
 Ушаков, Николай Андреевич (1928—2016) — советский учёный-медик, офтальмолог, профессор. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
 Ушаков, Николай Васильевич (1837—1875) — русский окулист.
 Ушаков, Николай Григорьевич (1902—1968) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 
 Ушаков, Николай Никитович (1924—2003) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ушаков, Николай Николаевич (1899—1973) — русский советский поэт и переводчик.
 Ушаков, Николай Степанович (род. 1936) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Ушаков, Николай Яковлевич (1872 — ?) — полковник Российской императорской армии; участник русско-японской и Первой мировой войн.